ima više značenja.

 DOTA (helator), jedinjenje
 DOTA-TATE, lek protiv raka
 skraćenica za Defence of the Ancients (mapa za Warcraft III)